Enola Holmes – seria powieści 
 Enola Holmes – główna bohaterka serii książek i ich adaptacji
 Enola Holmes – film z 2020 roku
 Enola Holmes 2 – film z 2022 roku